Sotomayor puede referirse a:
 Sotomayor, apellido de origen español.
 Sotomayor (C.P. 36691), en la provincia española de Pontevedra, Galicia.
 Ducado de Sotomayor, título nobiliario español creado en 1703.
 Marquesado de Sotomayor, título nobiliario español creado en 1774.

Referencias